De wedstrijd om de Nederlandse Supercup 1991 (PTT Telecom Cup) was de tweede editie van de Supercup en werd gespeeld op 14 augustus 1991 in stadion De Kuip te Rotterdam. De wedstrijd werd gespeeld tussen landskampioen PSV en bekerwinnaar Feyenoord. De wedstrijd eindigde in een 1-0-overwinning voor Feyenoord, na een doelpunt in de tiende minuut van Marian Damaschin. Scheidsrechter was Jaap Uilenberg.

Wedstrijd

Wedstrijddetails

Supercup voetbal Nederland
Bekervoetbal 1991
PSV
Feyenoord
Sportevenement in Rotterdam